Start est un mot anglais signifiant « départ, démarrage ».

Mot 

STart, Start ou start est un mot qui peut désigner :
 STart, un ancien magazine américain d'informatique ;
 Start, l'ancien nom du groupe de média français Groupe 1981 ;
 Start, une collection de bande dessinée ;
 Start, un message MIDI ;
 start, une commande disponible sous MS-DOS ;
 Start, une touche sur plusieurs manettes de jeu.
 Prix Start (ou Start-Preis), prix scientifique autrichien.

Acronyme 

Start ou START est également un acronyme qui peut signifier ou faire référence à :
 l’un des deux ou les deux traités Start de réduction des armes stratégiques (en anglais : Strategic Arms Reduction Treaty) ;
 le ;
 Simple triage and rapid treatment, voir triage médical.

Toponyme 

 Start, census-designated place située en Louisiane.

Voir aussi 
 Start-1, un lanceur de satellites russe